Ordet smita kan också syfta på smitning.

Smita är ett släkte av insekter. Smita ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dvärgstritar
Smita